Hjerting Sogn henviser til flere artikler:
 Hjerting Sogn (Vejen Kommune) – et sogn i Vejen Kommune og i Malt Provsti
 Hjerting Sogn (Esbjerg Kommune) – et sogn i Esbjerg Kommune og i Skads Provsti